Un franc-tireur est un combattant qui fait partie d'un corps franc organisé pendant une guerre pour combattre parallèlement à l'armée régulière. 

Le terme a été réutilisé pour désigner des mouvements politiques:
 Francs-tireurs et partisans est un mouvement de résistance ;
Franc-tireur est un mouvement de résistance dont le journal s'appelait Le Franc-tireur ;

Il a été repris pour des œuvres culturelles:
Le Franc-tireur est un film français réalisé par Jean-Max Causse et Roger Taverne en 1972 ;
Le Franc-tireur est un téléfilm français réalisé par Maurice Failevic en 1978.

et un journal: 
 Franc-Tireur, hebdomadaire français lancé en 2021

Références